NMnM může být:

 Nové Město na Moravě
 Nové Město nad Metují
 Nouveau Musée National de Monaco